Ювала — топоним в Кожевниковском районе Томской области:

Новая Ювала — деревня.
Старая Ювала — село.